"I Stand Alone" pode referir-se a:

 I Stand Alone (álbum de Agnetha Fältskog album), um álbum de Agnetha Fältskog
 I Stand Alone (álbum de Al Kooper), um álbum de Al Kooper
 I Stand Alone (álbum de Ramblin' Jack Elliott), um álbum de 2006 de Ramblin' Jack Elliott
 "I Stand Alone" (single), o título de uma música de Godsmack

Desambiguação